Midden-Limburg (Nederland), een regio in Nederlands Limburg
 Midden-Limburg (België), een regio in Belgisch Limburg